Zürich steht für folgende geographischen Objekte

in der Schweiz:
 Zürich, Stadt
 Bezirk Zürich, Bezirk des Kanton Zürichs
 Kanton Zürich, Kanton
 Metropolregion Zürich, Metropolregion
 Grossregion Zürich, statistische Großregion
 Flughafen Zürich

in anderen Ländern:
 Zürich, früherer Name von Sidi Amar, Algerien
 Zürich, früherer Name von Sorkino, Dorf in der Oblast Saratow, Russland
 Zürichtal, deutscher Name von Solote Pole, Siedlung im Rajon Kirowske, Autonome Republik Krim, Ukraine

Zürich ist der Name folgender Personen:
 Paul Müller-Zürich (1898–1993), Schweizer Komponist
 Zürich von Stetten († nach 1330), Würdenträger des Deutschen Ordens

Zürich bzw. Zurich steht für:
 (13025) Zürich, Asteroid des Hauptgürtels

Zurich steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Zurich (Illinois)
 Zurich (Kalifornien)
 Zurich (Kansas)
 Zurich (Montana)
 Zurich (New York)
 Zurich (Ontario)
 Zurich Heights (Illinois)
 Lake Zurich, Stadt und ein See
 Zurich Bog, Moor in New York
Sonstiges:
 Zurich (Friesland), Ort in den Niederlanden
 Zurich, Originaltitel von Die getäuschte Frau, Film von Sacha Polak (2015)
 Zurich Insurance Group (früher Zurich Financial Services), Finanzdienstleistungsgesellschaft aus Zürich, Schweiz
 Zurich Gruppe Deutschland, deutsche Versicherungsgruppe
 Zürich Versicherung Österreich, österreichische Versicherungsgruppe

Siehe auch:
 Stadt Zürich
 Zürch